

Geografia
Möllenbeck – un comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore nel circondario della Mecklenburgische Seenplatte, Germania
Möllenbeck – un comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore nel circondario di Ludwigslust-Parchim, Germania

Persone
Anja Möllenbeck, nata Gündler – ex discobola tedesca
Michael Möllenbeck – discobolo tedesco